O Grande Prêmio do Catar de 2012 foi a primeira etapa da temporada de MotoGP de 2012. Ocorrido entre os dias 9 e 8 de abril de 2012 em período noturno no Circuito Internacional de Losail, localizado em Doha, Catar. Marcou a estréia da categoria Moto3, que foi vencida pelo espanhol Maverick Viñales.

Classificação da MotoGP

Classificação da Moto2

Classificação da Moto3

Referências 

GPs de MotoGP de 2012
Desporto no Catar em 2012
2012